Magó (Mago, ) fou un nom corrent a Cartago, portat per nombrosos personatges sovint difícil de distingir un de l'altre.
 Magó (segle VI aC), fundador del poder militar de Cartago 
 Magó (396 aC), comandant de la flota cartaginesa el 396 aC
 Magó (344 aC), comandant de la flota cartaginesa a Sicília el 344 aC
 Magó (279 aC), comandant d'una flota cartaginesa el 279 aC
 Magó Barca, general cartaginès fill d'Amílcar Barca i germà d'Anníbal el gran general
 Magó (216 aC), oficial d'Anníbal a Itàlia.
 Magó el Samnita, oficial d'Anníbal a Itàlia 
 Magó (215 aC), militar cartaginès 
 Magó (212 aC), comandant cartaginès de cavalleria 
 Magó (209 aC), comandant de la guarnició cartaginesa de Nova Cartago 
 Magó (204 aC), militar cartaginès
 Magó (ambaixador), ambaixador cartaginès el 149 aC
 Magó (escriptor), escriptor cartaginès 
 Magó Barca, fill Amílcar Barca.